Dora Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dora Township (Arkansas)
 Dora Township (Illinois)
 Dora Township (Minnesota)